ТЭЦ-1 — энергетическое предприятие в Барнауле, выведенное из эксплуатации в 2012 году. Предприятие имело юридическое наименование ОАО "Барнаульская генерация" и входило в Группу Сибирская генерирующая компания" (СГК). Находилось в Октябрьском районе города.

История 
Согласно плану ГОЭЛРО, сооружение ТЭЦ-1 в Барнауле началось в 1932 году и к весне 1936 года уже был запущен первый турбогенератор. В это время предприятие являлось ведомственной котельной Барнаульского меланжевого комбината.

С началом Великой Отечественной войны статус ТЭЦ-1 изменился, её перевели в подчинение наркомата электростанций и сделали самостоятельным предприятием. За годы войны проектная мощность станции была увеличена в три раза — с 12 до 36 тысяч кВт. Дальнейшее развитие осуществлялось по мере роста энергетических потребностей города. В 1949 году работало семь котлоагрегатов общей производительностью 480 тонн пара в час и пять турбин мощностью 36 МВт. В 1953 году установлен ещё один турбогенератор, увеличивший мощность ТЭЦ до 40 МВт.

С 1998 года три котла работали на природном газе. Налажено производство строительного камня из шлаковых отходов.

ТЭЦ-1  снабжала тепло- и электроэнергией население посёлка Восточный, Вагоноремонтный завод и хлебокомбинат № 1.

На момент закрытия на предприятии работало около ста пятидесяти человек.

В связи с малой эффективностью и большой степенью устаревания оборудования с 1 января 2012 года теплоэлектростанция была выведена из эксплуатации.

См. также 
 Список тепловых электростанций России

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Кузбассэнерго
 Официальный сайт Сибирская генерирующая компания

Газовые электростанции России
Электростанции Алтайского края
Предприятия Барнаула
Здания и сооружения, построенные в 1936 году в России
1936 год в Алтайском крае